Oberalmsham ist der Ortsname von

 Oberalmsham (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberalmsham (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern